Schöneweide può riferirsi a:
 Schöneweide – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Niederschöneweide  (lett.: «Schöneweide di sotto») – quartiere della città di Berlino
 Oberschöneweide  (lett.: «Schöneweide di sopra») – quartiere della città di Berlino